Calotrophon incompta är en snäckart som först beskrevs av S. S. Berry 1960.  Calotrophon incompta ingår i släktet Calotrophon och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
incompta